G6 (China), een autosnelweg in China
 G6 (Slovenië), een nationale weg in Slovenië
 een intergouvernementeel forum van acht vooraanstaande industriële staten, zie Groep van Acht